Kisielice bezeichnet
 eine Stadt in Polen in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Kisielice
 einen Stadtteil von Białogard in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe Kisielice (Białogard)